

Geografia 
 Filippine
 Villaverde – municipalità nella regione della Valle di Cagayan
 Spagna
 Valle de Villaverde – comune nella comunità autonoma della Cantabria
 Villaverde – distretto di Madrid
 Villaverde de Guareña – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Villaverde de Guadalimar – comune nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Villaverde de Íscar – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Villaverde del Río – comune nella comunità autonoma dell'Andalusia
 Villaverde de Rioja – comune nella comunità autonoma di La Rioja
 Villaverde-Mogina – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Cirilo Villaverde – scrittore cubano
 Hugo Villaverde – calciatore argentino 
 Teresa Villaverde – regista e sceneggiatrice portoghese

Pagine correlate 
 Villaverde Alto
 Villa Verde (disambigua)